Оноприе́нко () — украинская фамилия. Происходит от украинизированного имени Ануфрий ().

Известные носители:
 
 Оноприенко, Анатолий Юрьевич (1959—2013) — украинский серийный убийца;
 Оноприенко, Валентин Иванович (род. 1939) — советский и украинский историк науки, доктор философских наук, профессор;
 Оноприенко, Виктор Иванович (1834—1905) — начальник Петербургского губернского жандармского управления, генерал-лейтенант;
 Оноприенко, Владимир Васильевич (1838 — не ранее 1902)  генерал от артиллерии.
 Оноприенко, Геннадий Алексеевич (род. 1937) — советский и российский травматолог и ортопед, член-корреспондент РАМН (1997), член-корреспондент РАН (2014).
 Оноприенко, Евгений Фёдорович (1925—1997) — советский и украинский киносценарист, кинодраматург;
 Оноприенко, Иван Алексеевич (1920—1943) — Герой Советского Союза;
 Оноприенко, Николай Николаевич (1911—1979) — Герой Советского Союза;
 Оноприенко, Татьяна Леонтьевна (род. 1945) — российский тренер по гребле на байдарках и каноэ;
 Оноприенко, Филипп Петрович (1919—2005) — заслуженный военный лётчик СССР.
 

Женская форма фамилии, известные носители:
 Оноприенко, Екатерина Андреевна (род. 1987) — российская самбистка, призёр чемпионатов России и Европы, Мастер спорта России международного класса.
 Оноприенко, Дарья Сергеевна (род. 2003) - украинская тиктокерша и блогерша.

См. также 
 Аноприенко
 Онуприенко, Дмитрий Платонович (1906—1977) — советский военачальник, Герой Советского Союза.